Турция участвовала в Евровидении с 1975 по 2012 год. В 1975 представительница Турции Семиха Янкы с песней «Seninle bir dakika» заняла последнее место, набрав 3 балла. Столь же низкий результат повторился в 1983 и 1987 годах, когда Турция набирала 0 баллов.

Успешных результатов Турция стала добиваться только с 1997 года, когда Шебнем Пакер с песней «Dinle» заняла 3 место. В 2003 Турция после 28 лет участия в конкурсе выиграла. Победу принесла Сертаб Эренер с песней «Everyway That I Can». 4 место заняла в 2004 рок-группа «Athena», в 2007 такого же результата достигли Кенан Доулу и Хадисе в 2009 году. Второе место Турция получила в 2010 году, когда от неё выступила нью-металл группа maNga.

В 2011 году Турция впервые за всё время участия не прошла в финал конкурса, и заняла только 13-е место в полуфинале.

14 декабря 2012 года местный телеканал «TRT» официально объявил об уходе Турции из конкурса 2013 года. Основной причиной является недовольство существующей системой голосования и статуса стран «Большой пятёрки». В следующем году страна не вернулась на конкурс, а 14 мая 2014 года председатель комитета по иностранным делам в турецком парламенте Волкан Бозкыр сообщил, что Турция больше не будет участвовать в Евровидении.

7 февраля 2015 года Турция выразила желание возвратиться на конкурс 2016 года. Страна бойкотировала конкурс с 2013 года. Турция подтвердила участие, однако 2 октября TRT объявил, что решение о возвращении страны на конкурс до сих пор не принято. 3 ноября было объявлено, что Турция не вернётся на конкурс в 2016 году.

За 33 года участия в финале Турция получила 1995 баллов, а в полуфинале — 790 баллов.

Участники

Как принимающая сторона

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения